Кирил Петков:
* Петков, Кирил (1933—2019) — болгарский борец.
 Петков, Кирил (род. 1980) — болгарский политик, премьер-министр Болгарии (с 2021).